Goderdzi Machaidze – calciatore georgiano
 Manuchar Machaidze – ex calciatore sovietico 
 Nino Machaidze – soprano georgiano